Восточный Тимор на зимних Олимпийских играх 2018 года был представлен одним спортсменом в горнолыжном спорте. Восточный Тимор во второй раз принял участие в зимних Олимпийских играх, и вновь единственную лицензию для страны заработал горнолыжник Йоанн Гутт Гонсалвеш.

Состав сборной 

  Горнолыжный спорт
 Йоанн Гутт Гонсалвеш

Результаты соревнований

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. При этом НОК для участия в Олимпийских играх мог выбрать только того спортсмена, который вошёл в топ-500 олимпийского рейтинга в своей дисциплине, и при этом имел определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. Страны, не имеющие участников в числе 500 сильнейших спортсменов, могли претендовать только на квоты категории «B» в технических дисциплинах. По итогам квалификационного отбора сборная Восточного Тимора завоевала олимпийскую лицензию категории «B» в мужских соревнованиях, благодаря успешным выступлениям Йоанна Гутта Гонсалвеша.

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Восточного Тимора на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года 
 Восточный Тимор  на сайте Международного олимпийского комитета 

Восточный Тимор
2018 год в Восточном Тиморе